Штайнау () — немецкие города:

 Штайнау (Гессен)
 Штайнау (Нижняя Саксония)
 Штайнау-ан-дер-Одер (Штайнау-на-Одере) — современный польский город Сьцинава.